GM eller Gm kan syfta på:

 GM – en biltillverkare, se General Motors
 GM – en titel, se General manager
 Gm  – en längdenhet, se Gigameter
 GM – en schacktitel Grand Master, se Stormästare (schack)
 .gm – nationell toppdomän för Gambia
 GMod – en modifikation till spelet Half-Life 2, se Garry's Mod
 GM – ett mästerskap i Götaland, se Götalandsmästerskap